Friedeberger ist der Familienname folgender Personen

 Walter Friedeberger (1898–1967), deutscher Arzt, Verbandsfunktionär der Krankenkassen und Gesundheitspolitiker

und bezeichnet

 ein ausgedehntes Granitvorkommen in Tschechien, siehe Friedeberger Granit
 eine ehemalige Bahngesellschaft, siehe Friedeberger Bahnen

Siehe auch:
 Friedberger
 Friedeberg